Niedziały ist der Name folgender Orte in Polen:

 Niedziały (Barciany), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren; bis 1945: Elisenthal, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Niedziały (Srokowo), Siedlung im  Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren; bis 1945: Forsthaus Wenden, Kreis Rastenburg, Ostpreußen

Siehe auch:
 Niedziałki